De Ironman Hawaï 1988 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Deze 12e editie van de Ironman Hawaï vond plaats op zaterdag 22 oktober 1988. Er werd gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Amerikaan Scott Molina in een tijd van 8:31.00. Dit was de eerste maal dat hij op het hoogste schavot mocht staan. Hij had ruim twee minuten voorsprong op de nummer twee Mike Pigg. De grote favorieten Dave Scott en Mark Allen vielen bij deze wedstrijd uit wegens fietsproblemen. Bij de vrouwen was het Zimbabwaanse Paula Newby-Fraser die de wedstrijd won in 9:01.01. Opmerkelijk is dat ze hiermee een elfde plaats overall behaalde.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

1988
Triatlon in 1988